Betondecke steht für:

 Fahrbahndecke aus Beton beim Straßenoberbau, siehe Decke (Straßenbau) #Betondecke
 tragfähiges, horizontales Bauteil aus Beton, siehe Decke (Bauteil)
 Multifunktionale Betondecke als Weiterentwicklung der Betondecke, siehe Multifunktionale Betondecke

Siehe auch: